

Astronomia
 190310 De Martin – asteroide della fascia principale

Geografia
 Castillejo de Martín Viejo – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone
 Adriana De Martin – calciatrice italiana
 Edoardo De Martin – bobbista italiano
 Juan Carlos De Martin – accademico e informatico italiano
 Virginia De Martin Topranin – fondista italiana

Pagine correlate
De Martini
De Martino
Martin